A 2017–2018-as portugál labdarúgó-bajnokság a Primeira Liga 84. kiírása. A címvédő a Benfica csapata, míg a másodosztályból feljutó két csapat a Portimonense és az Aves.

A bajnokságot az FC Porto nyerte, ez volt a 28. bajnoki címe a csapatnak. A kupát az Aves nyerte, miután a döntőben 2-1-re legyőzte a Sporting CP csapatát. A kiesők a Paços de Ferreira és az Estoril.

Csapatok 

A bajnokságon 18 csapat vesz részt: a tavalyi bajnokság bennmaradt 16 csapata és 2 feljutó.

Csapatok adatai

Tabella

Eredmények

Nézők száma mérkőzésenként 

Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 
Forrás: ligaportugal.pt

Statisztikák

Góllövőlista

Gólpasszok

Mesterhármasok

4 A játékos 4 gólt szerzett

Kapott gól nélkül lehozott mérkőzések 
Utoljára frissítve: 2022. május 14.

Díjak

A hónap legjobb játékosai és góljai

Egyéni díjazottak

Jegyzetek

További információk 
Hivatalos honlap

Primeira Liga szezonok
portugál 1